Арбель — многозначный термин:

 Арбель — гора и национальный парк в Нижней Галилее, в Израиле.
 Арбель — река в Нижней Галилее, в Израиле.
 Арбель — мошав в Нижней Галилее, недалеко от Галилейского моря и города Тверия в долине Арбель .
 Арбель — еврейское поселение, существовавшее с конца эллинистического периода на Земле Израиля.
 Арбель — долиной в восточной Галилее, которая находится к западу от города Тверия.
 «Арбель» — псевдоним писателя Александра Романовича Беляева.

Фамилия 
 Эдна Арбель — израильский юрист, государственный прокурор Израиля (1996—2004), судья Верховного суда Израиля (с 2004 года).